

Geografia 
 Antartide
 Weir – ghiacciaio della costa di Graham
 Weir – sezione della scarpata dell'altopiano antartico facente parte dei monti Bush

 India
 Weir – città del Rajasthan
 Stati Uniti d'America
 Weir – città della Contea di Cherokee, Kansas
 Weir – città della Contea di Choctaw, Mississippi
 Weir – città della Contea di Williamson, Texas

Persone

Weir
 Amanda Weir – nuotatrice statunitense
 Andy Weir – scrittore statunitense
 Arabella Weir – comica, attrice, scrittrice e presentatrice britannica
 Bob Weir – chitarrista statunitense
 Caroline Weir – calciatrice scozzese
 David Weir – atleta paralimpico britannico
 David Weir – calciatore scozzese
 Doddie Weir – ex rugbista a 15 e dirigente d'azienda britannico
 Duncan Weir – rugbista a 15 scozzese
 Judith Weir – compositrice britannica
 Johnny Weir – pattinatore di figura statunitense
 Julian Alden Weir – pittore impressionista statunitense
 Mary Jo Weir, meglio conosciuta come Mary Jo Deschanel – attrice statunitense
 Mike Weir – golfista canadese
 Peter Weir – regista australiano
 Robert Weir – ex discobolo e martellista britannico
 Robbie Weir – calciatore nordirlandese
 Warren Weir – velocista giamaicano
 Zane Weir – pesista italiano

Cognome composto
 Jason Weir-Smith – ex tennista sudafricano

Altro 
 4085 Weir – asteroide della fascia principale
 Elizabeth Weir – personaggio immaginario delle serie televisive fantascientifiche Stargate SG-1 e Stargate Atlantis
 Weir – singolo dei Killing Heidi del 1999